«Городской охотник» (, англ. City Hunter) — южнокорейский телесериал режиссёра , вышедший на экраны в 2011 году. В основу сериала легла одноимённая манга японского автора Цукаса Ходзё. Главные роли исполняют южнокорейские актёр Ли Мин Хо и актриса Пак Мин Ён.

Сюжет 
С раннего возраста мальчишка Ли Юн Сон учится боевым искусствам и владению оружием. Правду о своих родителях он узнаёт только в 17 лет. Именно это заставило мальчика измениться и начать поиск пятерых людей, чьё решение повлияло на судьбы его родителей.
Сюжет строится на основе смерти южнокорейских солдат 28 лет назад от рук соотечественника.

Эпизоды

Персонажи 
Главные герои:
 Ли Юн Сон, или Пу Чхай (актёр Ли Мин Хо) — главный герой сериала. Городской охотник, 28 лет. Самоуверенный, имеет хорошо развитое чувство юмора. В младенчестве был украден Ли Джун Пё, который вырастил мальчика в Таиланде и научил его боевым искусствам и владению оружием. Став взрослым, вернулся в Южную Корею, чтобы помочь Ли Джун Пё осуществить план мести. Работает в резиденции президента в команде «Национальная коммуникационная сеть», имеет докторскую степень, которую получил в Массачусетском технологическом институте. Таиландское имя — Пу Чхай. Сын Ли Гюн Хи и Чхве Ын Чхана. Влюблен в Ким На На.
 Ким На На (актриса Пак Мин Ён) — главная героиня сериала. Девушка со сложной судьбой и не с самым простым характером, 27 лет. Имеет 4 дан по дзюдо. В 17 лет в автокатастрофе потеряла мать, отец впал в кому. Работает телохранителем в резиденции президента. Помогала городскому охотнику, случайно узнав его. Влюблена в Ли Юн Сона.
 Ли Джун Пё, или Стив Ли (актёр Ким Сан Джун) — шеф, бывший южнокорейский солдат, одержимый идеей отомстить за погибших товарищей. Единственный выживший после расстрела южнокорейских солдат у порта Нампхо 28 лет назад. Украл Ли Юн Сона в детстве у его мамы и стал его отцом. В Южной Кореи его имя для прикрытия — Стив Ли, американский магнат. Является наркобароном золотого треугольника.
 Ким Ён Чжу (актёр Ли Чжун Хёк) — честный прокурор, сын Ким Джон Сика. Неравнодушен к Ким На На. В ходе расследования узнал, кто скрывается под маской городского охотника.
 Дядя Пэ Сик Чжун, или Пэ Ман Док (актёр Ким Сан Хо) — комичный персонаж, друг Ли Юн Сона. Ли Юн Сон спас его во Вьетнаме. Повар, хорошо готовит. Помогает Ли Юн Сону. Пытается оберегать Ким На На, так как 10 лет назад лжесвидетельствовал против родителей Ким На На после автокатастрофы. Нравится Син Ын А.
Второстепенные персонажи:
 Чжин Су Хи (актриса Хван Со Хи) — доктор, бывшая девушка Ким Ён Чжу. Узнала городского охотника и решила помогать ему. Любит Ким Ён Чжу.
 Аджима, или Ли Гюн Хи (актёр Ким Ми Сук) — мама Ли Юн Сона, украли сына после смерти мужа — Пак Му Ёля. Шьёт салфетки с цветочком в углу близким людям.
 Ким Сан Гук (актёр Чон Чжун) — бывший полицейский, брат Ким Сан Чжин. Работает на Ли Джун Пё.
 Ко Ки Ука — брат Ко Ки Чжуна. Потерял ногу из-за бракованных армейских сапог. Демобилизован с военной службы. Почетный военный пенсионер Южной Кореи.
 Юн Сик — мальчик в больнице, где лежала его мама и Аджима. Собирает монетки на подарок для мамы.
Чхонвадэ\Голубой дом:
 Син Ын А (актриса Ян Чжин Сон) — телохранитель Чхве Да Хе. Работает в резиденции президента. Напарница Ким На На. Неравнодушна к Ко Ки Чжуну и является его учителем по дзюдо, далее женаты. Да Хе называет её Уни.
 Чхве Да Хе (актриса Гу Ха Ра) — дочь президента Республики Корея — Чхве Ын Чхана. Положила глаз на Ли Юн Сона, затем на Ким Ён Чжу.
 Чхве Ын Чхан (актёр Чхон Хо Чжин) — президент Республики Корея. Отец Чхве Да Хе и двух сыновей. Настоящий отец Ли Юн Сона. Один из пяти человек, знающих, но утаивших смерть южнокорейских солдат от руки соотечественника 28 лет назад.
 Ко Ки Чжун (актёр Ли Гван Су) — программист в резиденции президента в команде «Национальная коммуникационная сеть». Коллега Ли Юн Сона. Неравнодушен к Син Ын А, далее женаты.
 Пак Хо Сик (актёр Пэк Сын Хён) — начальник отдела безопасности и Ким На На в резиденции президента.
 Сон Ён Док (актёр Ли Сын Хён) — начальник отдела «Национальная коммуникационная сеть» в резиденции президента. Нехаризматичный, неуверенный в себе.
Прокуратура Сеула:
 Ким Ми Ёк — следователь прокуратуры Сеула, тётя Ким На На.
 Чан Пил Чжэ — следователь прокуратуры Сеула, коллега Ким Ми Ёк и Ким Ён Чжу.
 Директор прокуратуры Сеула.
Цели городского охотника и Ли Джун Пё:
 Ли Гюн Ван (актёр Ли Хё Джун) — предприниматель-конгрессмен, коррумпированный чиновник. Крал деньги у голодных детей. Один из пяти человек, знающих, но утаивших смерть южнокорейских солдат от руки соотечественника 28 лет назад у порта Нампхо.
 Со Ён Хак (актёр Чхве Сан Хун) — кандидат в президенты, бывший министр обороны, коррумпированный чиновник. Один из пяти человек, знающих, но утаивших смерть южнокорейских солдат от руки соотечественника 28 лет назад у порта Нампхо.
 Ким Джон Сик (актёр Чхве Иль Хва) — бывший министр образования, коррумпированный чиновник, директор университета. Украл 200 млрд вон у университета. Один из пяти человек, знающих, но утаивших смерть южнокорейских солдат от руки соотечественника 28 лет назад у порта Нампхо. Отец Ким Ён Чжу.
 Чхон Джэ Ман (актёр Чхве Джун У) — бывший помощник министра безопасности, председатель, коррумпированный чиновник. Один из пяти человек, знающих, но утаивших смерть южнокорейских солдат от руки соотечественника 28 лет назад у порта Нампхо.
 Сон Ду Сик — безжалостный наемный убийца. Работает на Чхон Джэ Мана.
Другие (значимые и упоминавшиеся персонажи дорамы):
 Пак Му Ёль (актёр Пак Сан Мин)- муж Ли Кёнг Хи. Погиб 28 лет назад от рук соотечественника и спас Ли Джун Пё у порта Нампхо.
 Ким Сан Чжин — сержант, брат Ким Сан Гука. Погиб 28 лет назад от рук соотечественника у порта Нампхо.
 Отец Ким На На — впал в кому после автокатастрофы 10 лет назад, из-за Ким Джон Сика, затем умер.
 Мама Ким На На — умерла после автокатастрофы 10 лет назад, из-за Ким Джон Сика.
 Жёнушка Дяди Пэ Сик Чжуна — часто упоминает Пэ Сик Чжун и плачет. Умерла в США, Пэ Сик Чжун возвращается в Корею после её смерти.

Телесериалы Республики Корея 2011 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Программы телеканала Seoul Broadcasting System
Телесериалы на корейском языке